Cursos de água
Rio San Juan (Colômbia)
Rio San Juan (Guatemala)
Rio San Juan (Nicarágua)
Rio San Juan (Venezuela)

Localidades e divisõs administrativas
Río San Juan (cidade) — município da República Dominicana
Río San Juan (departamento) — da Nicarágua

Desambiguações de topônimos